

Geografia

Kanada 
 Rhein – wieś

Niemcy 
 Rhein (pol. Ren) – rzeka
 Rhein – dzielnica gminy Morsbach w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia, w powiecie Oberberg

Polska 
Dawna nazwa miejscowości:
 Ryn

Osoby 
 Eduard Rhein – niemiecki wynalazca

Zobacz też 
 Park Natury Rhein-Westerwald
 Region metropolitarny Rhein-Neckar
 Rhein-Erft
 Rhein-Hunsrück
 Rhein-Kreis Neuss
 Rhein-Lahn
 Rhein-Mosel
 Rhein-Nahe
 Rhein-Neckar – powiat
 Rhein-Neckar – region
 Rhein-Neckar-Arena
 Rhein-Neckar-Odenwald
 Rhein-Pfalz
 Rhein-Selz
 Rhein-Sieg
 Rhein-Wupper
 Rheine
 Zu Rhein

de:Rhein (Begriffsklärung)
en:Rhein
ru:Рейн (значения)